Christian Agerskov kan syfta på:

 Christian Pedersen Agerskov (1714–1789), dansk ämbetsman
 Christian Agerskov (1809–1892), dansk professor
 Christian Agerskov (1859–1928), dansk ingenjör